Binningen (Eifel), een gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
Binningen (Zwitserland), een gemeente in het kanton Bazel-Landschap